

Aziende 
 Maschinenfabrik Oerlikon – azienda produttrice di macchine, armi e locomotive svizzera
 OC Oerlikon – azienda svizzera di alte tecnologie 
 Oerlikon Balzers – azienda svizzera di ingegneria industriale 
 Oerlikon-Bührle – azienda svizzera produttrice di armi 
 Oerlikon Space – azienda aerospaziale svizzera

Geografia

Svizzera 
 Oerlikon – ex comune ora quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)